Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 3–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)

 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Judith Wiesner (primo turno)
 Julie Halard (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1992